Steinbrunnengraben ist ein Gewässername:

 Steinbrunnengraben (Kapellenbach), linker Zufluss des dort noch Islinger Bach genannten Kapellenbachs (zum Weismain) vor Burkheim, Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Steinbrunnengraben (Rench-Flutkanal), linker Zufluss eines rechten Zuflusses des Rench-Flutkanals bei Appenweier, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Steinbrunnengraben (Siegelgrundgraben), rechter Zufluss des Siegelgrundgrabens (zum Wollenbach, zum Schwarzbach) bei Flinsbach, Gemeinde Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg